Depokrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Depokrejo, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Depokrejo, Purworejo, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar